Tałty ist ein polnischer Gewässer- und Ortsname:
 Tałty, Binnensee im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Talter Gewässer im Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Jezioro Tałtowisko, Binnensee im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kleiner Talter See im Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Kanał Tałcki, Verbindung zwischen dem Jezioro Tałty und dem Jezioro Tałtowisko im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Talter Kanal
 Tałty (Mikołajki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Talten im Kreis Sensburg, Ostpreußen